Отто Штейнгауз — президент Інтерполу (1938–1940)
 Гуго Штейнгауз, Гуго Діонизій Штейнгауз (пол. Hugo Dyonizy Steinhaus; 4 січня 1887, Ясло — 25 лютого 1972, Вроцлав) — польський математик, учень Давида Гільберта, співзасновник Львівської математичної школи.